Bergsjön eller Bergssjön kan syfta på:

Orter, platser, församlingar och distrikt 
 Bergsjön – stadsdel i Göteborg,  (521 km²)
 Bergsjön (stadsdelsnämndsområde) –  ett stadsdelsnämndsområde i Göteborgs kommun under åren 1989–2010
 Bergsjöns församling – en församling i Nylöse pastorat i Göteborgs norra kontrakt i Göteborgs stift 1971–
 Bergsjöns distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län 2016–

Insjöar 
Bergsjön (Bergssjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halland 
Bergsjön (Slättåkra socken, Halland, 630098-132107), sjö i Halmstads kommun, 
Bergsjön (Slättåkra socken, Halland, 630692-132857), sjö i Halmstads kommun,

Småland 
Bergsjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (18,3 ha)
Bergsjön (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (5,58 ha)
Bergsjön (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (3,17 km²)
Lilla Bergsjön, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Stora Bergsjön, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (13,7 ha)

Västergötland 
Bergsjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (2 ha)
Bergsjön (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Bergsjön (Vilske-Kleva socken, Västergötland), sjö i Falköpings kommun,  (6,33 ha)
Bergsjön (Göteborg, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (2,57 ha)
Bergsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (23,8 ha)
Bergsjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (3,1 ha)
Bergsjön (Horreds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Bergsjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Bergsjön (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (17,7 ha)
Bergsjön (Lena socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (13,3 ha)

Bohuslän 
Bergssjön, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (20,1 ha)

Dalsland 
Bergsjön (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (16 ha)
Bergsjön (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,

Södermanland 
Bergssjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (7,42 ha)
Bergsjön, Södermanland, sjö i Salems kommun,  (6,67 ha)

Närke 
Bergsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Västmanland 
Bergssjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (3,6 ha)

Uppland 
Bergsjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (4,8 ha)

Värmland 
Bergsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,97 km²)
Bergsjön (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3,32 km²)
Bergsjön (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (1,76 km²)

Dalarna 
Bergssjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (18 ha)

Jämtland 
Bergsjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (1,47 km²)
Bergsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,55 ha)
Stora Bergsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (20,1 ha)
Bergsjön (Kalls socken, Jämtland, 704853-137347), sjö i Åre kommun,  (45,9 ha)
Bergsjön (Kalls socken, Jämtland, 707130-138097), sjö i Åre kommun,  (3,34 km²)

Ångermanland 
Bergsjön (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (35,8 ha)
Bergsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 706352-166736), sjö i Nordmalings kommun,  (15,1 ha)
Bergsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 707862-166565), sjö i Nordmalings kommun,  (56 ha)
Bergsjön (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,2 ha)
Bergsjön (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (21,4 ha)
Bergsjön (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (2,21 km²)
Lill-Bergsjön (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708321-150813), sjö i Strömsunds kommun,  (11,7 ha)
Lill-Bergsjön (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708831-153046), sjö i Strömsunds kommun,  (13,3 ha)
Stor-Bergsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (84,2 ha)
Bergsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,1 ha)
Norra Bergsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (64,4 ha)
Södra Bergsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (31,2 ha)
Bergsjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,9 ha)
Bergssjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,3 km²)
Inner-Bergsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun

Norrbotten 
Bergsjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Bergsjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bergsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,36 km²)

Se även 
Bergasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn